Низамия

 Низамия — суфийское братство, самостоятельная региональная ветвь братства чиштия
 Низамия — несколько средневековых учебных заведений, построенных Низам аль-Мульком в XI веке в Иране
 Низамия — одна из первых низамий, построена в Багдаде в 1065 году